Jméno nebo příjmení Mortimer nosí více různých osob:

Příjmení osob 
 Angela Mortimerová (* 1932) – britská tenistka
 Emily Mortimerová (* 1971) – britská herečka
 Jonathan Mortimer (1971) – americký rapper, viz Lil Jon
 Roger Mortimer (1. hrabě z Marchu) (1287–1330) – anglický šlechtic

Křestní jméno 
 Mortimer Adler (1902–2001) – americký filosof a spisovatel

Fiktivní postavy 
 Mortimer, vévoda ze Sto Helit (Zeměplocha) viz Mort Stohelitský

Ostatní 
 Mortimer se nazývala bouře, která 30. září 2019 zasáhla Německo, Česko a další země.

Reference